La création du monde – balletto di Darius Milhaud del 1923
 La Bibbia secondo Pierino (La Création du monde) – film d'animazione del 1958 diretto da Eduard Hofman